Roses and Thorns – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Eclair American 
Roses and Thorns – cortometraggio del 1915 diretto da Burton L. King
Roses and Thorns – cortometraggio di animazione del 1917 prodotto dall'International Film Service